Die Divizia A 1969/70 war die 32. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 16. August 1969 und endete am 22. Juli 1970. Von Mitte Dezember bis Anfang März ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde erneut UTA Arad.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an 30 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die beiden letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied die Tordifferenz.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – UTA Arad – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1970/71
 Universitatea Craiova – Teilnehmer am Messepokal 1970/71
 Dinamo Bukarest – Teilnehmer am Messepokal 1970/71
 Steaua Bukarest – Pokalsieger und Teilnehmer am Europapokal der Pokalsieger 1970/71

Absteiger in die Divizia B 
Crișul Oradea, AS Armata Târgu Mureș

Aufsteiger in die Divizia A 
Progresul Bukarest, CFR Timișoara

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1969/70 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1969/70 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1969/70
Liga-1-Saison